L'expression anglaise Manufacturing Consent (fabrique du consentement) se retrouve dans :

 Walter Lippmann utilise dans les années 1920 l'expression  dans son livre Public Opinion dans lequel il explique que l'opinion publique en démocratie doit être consciencieusement contrôlée.
 Le livre Manufacturing Consent: Changes in the Labor Process under Monopoly Capitalism (1979) par Michael Burawoy.
 Le livre Manufacturing Consent. The Political Economy of the Mass Media par Edward Herman et Noam Chomsky, publié pour la première fois en 1988, traduit en français en 2008. Voir le modèle de propagande.
 Le documentaire Chomsky, les Médias et les Illusions nécessaires de 1992 à propos de Noam Chomsky et du traitement de l'information par les médias.

Articles connexes

Notes et références 

Expression anglaise

de:Manufacturing consent